Le championnat du monde de squash 2021-2022 est l'édition 2021/2022 des championnats du monde de squash organisée par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule du 13 au 22 mai 2022 au Caire et plus précisément les tours finaux au Musée national de la civilisation égyptienne. 

La compétition est disputée par 64 joueurs. Les 56 meilleurs joueurs du classement mondial sont qualifiées automatiquement, les 32 meilleurs d'entre elles sont classées têtes de série. Cinq places de départ ont été attribuées par des tournois de qualification, deux places de départ sont attribuées par la World Squash Federation. Six de ces sept places ont été utilisées lors des championnats du monde. Seif Shenawy et Yassin Elshafei obtiennent  une wild-card dans le tableau principal.

Les quatre meilleurs joueurs du monde se retrouvent en demi-finales et le  mondial Paul Coll, éprouvé par un match long de  face à Tarek Momen, est éliminé par Mohamed El Shorbagy. Ali Farag conserve son titre face à Mohamed El Shorbagy dans une revanche de l'année préc"dente.

Dotation et points 
En 2021-2022, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau principal

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Saison 2021-2022 de la PSA
 Championnat du monde féminin de squash 2021-2022

Lien externe 
 Page PSA

2022
Squash masculin
Squash masculin 2021
Monde masculin
Monde masculin
Sport en Égypte en 2022